Tomarza (district), een Turks district in de provincie Kayseri
 Tomarza (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Tomarza